L'Open des Pays-Bas masculin 2007 est l'édition 2007 du tournoi de squash Open des Pays-Bas qui se déroule du  au  à Amsterdam. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 2 Star et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont quatre qualifiés et une wild-card Tom Hoevenaars. 

David Palmer remporte le titre en s'imposant face au joueur local Laurens Jan Anjema.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open des Pays-Bas féminin de squash 2007
 Open des Pays-Bas

Liens externes 

Open des Pays-Bas de squash
Squash en 2007
Sport en août 2007
Sport en septembre 2007
Compétition de squash à Amsterdam